Exponent může znamenat:
 exponent (matematika) – jeden z operandů umocňování
 ve společnosti – významný představitel, reprezentant nějakého směru nebo strany
 Exponent (studio) – slovenské nahrávací studio.

Související články 
 Exponenciála